Dejlige Danmark kan henvise til:

 Dejlige Danmark (film fra 1925), en dansk dokumentarfilm
 Dejlige Danmark (film fra 1943), en dansk dokumentarfilm